Hysterical – album del 2011 dei Clap Your Hands Say Yeah
Hysterical – film del 1983 diretto da Chris Bearde